The Jungle Book: Mowgli's Story (littéralement « Le Livre de la jungle : l'histoire de Mowgli ») est un film américain réalisé par Nick Marck en 1998 pour Walt Disney Pictures, comme une préquelle au film Le Livre de la jungle (1994) qui est lui un remake en prise de vues réelle du film d'animation Le Livre de la jungle (1967).

Synopsis

Mowgli a grandi depuis son enfance à la jungle. On raconte au sujet de son éducation auprès d'une meute de loups, son amitié avec la panthère noire nommé Bagheera et l'ours nommé Baloo, il a eu la confrontation avec le tigre sanguinaire nommé Shere Khan qui est le meurtrier de son père.

Fiche technique

 Titre original : The Jungle Book: Mowgli's Story
 Réalisation : Nick Marck
 Pays : 
 Langue : anglais
 Genre : Film d'aventure
 Production : Mark H. Ovitz
 Montage : Alan Baumgarten
 Musique : Robert Folk
 Durée : 77 minutes
 Dates de sortie : 
  :  en vidéo
  :  sur Disney+

Distribution 
 Marty Ingels  : Hathi the Elephant (voix)
 Bhagavan Antle
 Brandon Baker  : Mowgli
 Dee Bradley Baker  : Bee / Elephant / Baboon (voix : abeille et babouin)
 Clancy Brown  : Akela the Wolf (voix : loup)
 Ken Hudson Campbell  : Wolf #1
 Nancy Cartwright  : Skunk / Macaws / Additional Voices (voix : mouffette, aras et voix additionnelles)
 Brian Doyle-Murray  : Baloo the Bear (voix : ours)
 Peri Gilpin  : Raksha the Wolf (voix)
 Sherman Howard  : Shere Khan the Tiger (voix)
 Myles Jeffrey  : One of the Wolf Pups (voix : un des louveteaux)
 Eartha Kitt  : Bagheera the Panther (voix)
 Scott Menville  : Wolf #2
 Jodi Carlisle : King Louie (voix)
 Kathy Najimy  : Chil the Vulture (voix : vautour)
 Ashley Peldon  : Teen Raksha the Wolf (voix)
 Fred Savage  : Narrator (voix : narrateur)
 Wallace Shawn  : Tarzan the Chimp (voix : chimpanzé)
 Ryan Taylor  : Young Mowgli
 Stephen Tobolowsky  : Tabaqui the Hyena (voix : hyène)
 Frank Welker  : Porcupine / Baboon / Jungle Noises / Additional Voices (voix : porc-épic, babouin et bruits de la jungle)
 Jim Cummings : Additional Voices (voix)

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1998
Film d'aventure américain
Adaptation d'un roman britannique au cinéma
Film tiré d'une œuvre de Rudyard Kipling
Film se déroulant au XIXe siècle
Film se déroulant en Inde
Film sur le thème de l'enfant sauvage
Film mettant en scène un éléphant
Film mettant en scène un ours
Film mettant en scène un singe
Film mettant en scène un tigre
Film mettant en scène un loup
Film mettant en scène une panthère ou un léopard
Préquelle au cinéma
Film en anglais américain
Film Disney sorti directement en vidéo
Film de Walt Disney Pictures
Film avec une musique composée par Robert Folk
Film se déroulant dans une jungle